Family Man může být:

 Family Man (píseň, Mike Oldfield) – píseň hudebníka Mika Oldfielda z roku 1982
 Family Man (píseň, Fleetwood Mac) – píseň skupiny Fleetwood Mac z roku 1987
 Family Man (album, Jaki Byard) – album klavíristy Jaki Byarda z roku 1979
 Family Man (album, Black Flag) – album skupiny Black Flag z roku 1984